Список рек метрополии приведён в порядке убывания длины:

Примечания 

Франция